John Robinson (1576–1625) – angielski pastor purytański, organizator wyprawy żaglowca Mayflower
 John Robinson (1650–1723) – angielski dyplomata i biskup anglikański
 John Robinson (1885–1916) – brytyjski hokeista a trawie, medalista LIO 1908
 John Robinson (1908–1979) – brytyjski aktor
 John Robinson (ur. 1985) – amerykański aktor